Mała Bystrzyca – rzeka, dopływ Bystrzycy (dopływ Tyśmienicy)
 Mała Bystrzyca – potok, dopływ Bystrzycy (dopływ Nysy Kłodzkiej)